Géromont est le nom de deux hameaux belges situés dans la province de Liège :

Géromont, hameau de la commune de Comblain-au-Pont ;
Géromont, hameau de la commune de Malmedy.